Tracker – program muzyczny
 Tracker – powłoka systemowa BeOS-a i Haiku
 tracker – serwer w sieciach BitTorrent przekazujący informacje o innych użytkownikach pobierających dany plik
 Tracker – album studyjny Marka Knopflera